Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2015—2016 () — 102-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул здобув Ф91 Дюделанж.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 травня 2016

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2015—2016
Люксембург
Люксембург
2015 у люксембурзькому спорті
2016 у люксембурзькому спорті